Ionuț Rada (n. 1982), calciatore rumeno
Ionuț Rada (n. 1990), calciatore rumeno